Анагарика Дхармапала (17 сентября 1864, Коломбо, Британский Цейлон — 29 апреля 1933) — общественный и религиозный деятель Шри-Ланки, писатель. Был одним из основателей и сингальского буддийского национализма. Национальный герой Шри-Ланки.

Биография 
Родился в Коломбо в богатой семье торговца, родители были сингалы-буддисты. Получил европейское образование как Давид Хевавитарне в британских христианских миссиях. Учась, одновременно посещал буддийских монастырских учителей.

В 20 лет Дхармапала принял обет безбрачия и поселился в резиденции Теософского общества, с руководителем которого полковником Олкоттом путешествовал в качестве переводчика. Встречался с Е. П. Блаватской.

Дхармапала был пионером в возрождении буддизма в Индии и первым современным буддистом, проповедовавшим Дхарму на трёх континентах: Азии, Северной Америке и Европе. Вместе с Генри Стилом Олкоттом и Еленой Блаватской, создателями Теософского общества, он был главным реформатором и деятелем возрождения цейлонского буддизма и очень важной фигурой в распространении буддизма на Западе. Он является основателем Общества Махабодхи, организации, занимающейся опекой над священными для буддизма местами в Индии и Непале. Дхармапала является одним из самых почитаемых буддистами людей XX века, на родине почитается как национальный герой в борьбе за независимость и возрождение традиций.

Примечания

Литература 
 Bartholomeusz, Tessa J. Dharmapala at Chicago: Mahayana Buddhist or Sinhala Chauvinist? // Museum of Faiths. Atlanta : Scholars Pr., 1993. — P. 235—250.
 DeVotta, Neil. The Utilisation of Religio-Linguistic Identities by the Sinhalese and Bengalis: Towards General Explanation. // Commonwealth & Comparative Politics. — 1988. — Vol. 39. — No. 1 (March 2001). — P. 66—95.
 Gombrich, Richard F. Theravada Buddhism; A Social History from Ancient Benares to Modern Colombo. — : Routledge and Kegan Paul, 1988.
 Harvey, Peter. An Introduction to Buddhism: Teachings, History, and Practices. — Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
 Kloppenborg, Ria. The Anagarika Dharmapala (1864—1933) and the Puritan Pattern. // Nederlands Theologisch Tijdschrift 1992. — 46:4. — P. 277—283.
 McMahan, David L. The Making of Buddhist Modernism. — Oxford: Oxford University Press, 2008. — P. 91—97, 110—113.
 Obeyesekere, Gananath. Personal Identity and Cultural Crisis : the Case of Anagārika Dharmapala of Sri Lanka. // Biographical Process. — The Hague: Mouton, 1976. — P. 221—252.
 
 
 Prothero, Stephen. The White Buddhist: The Asian Odyssey of Henry Steel Olcott. — Bloomington: Indiana University Press, 1996.
 Saroja, G V. The Contribution of Anagarika Devamitta Dharmapāla to the Revival of Buddhism in India. — Buddhist Themes in Modern Indian Literature, Madras : Inst. of Asian Studies, 1992. — P. 27—38.
 

Деятели буддизма